Nowodanyliwka (; russische Entsprechung /) ist ein Ortsname in der Ukraine:

Dörfer
 Nowodanyliwka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Nowodanyliwka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Nowodanyliwka (Dolynska), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Dolynska
 Nowodanyliwka (Baschtanka, Kasanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka
 Nowodanyliwka (Baschtanka, Wilne Saporischschja), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Landgemeinde Wilne Saporischschja

Siedlung
 Nowodanyliwka (Siedlung), Ansiedlung in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Kasanka